Константиновка () — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 152 человека. Почтовый индекс — 47741. Телефонный код — 352.

Местный совет 
47741, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Малий Ходачків

Ссылки 
 Константиновка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Тернопольского района